Doesjeti (gemeente), een gemeente in de regio Mtscheta-Mtianeti in Georgië
 Doesjeti (stad), het bestuurlijk centrum van deze gemeente